Василий Афанасьевич Киртока (родился 20 сентября 1958 г., в молдавском селе Гидирим, в Котовском районе, Одесской области) — молдавский предприниматель, мастер спорта СССР по боксу, Президент Федерации Бокса, Член Совета Национальной Конфедерации Патроната Республики Молдова, филантроп, муниципальный советник г. Кишинев. Вошёл в десятку самых успешных бизнесменов 2013-2015 г.г. в Молдавии.

Биография 

Василий Киртока родился 20 сентября 1958 года в молдавском селе Гидирим, в Котовском районе, Одесской области.

Детство 
Василий Киртока воспитывался в многонациональной семье: его отец, молдаванин, уроженец молдавского села Липецкое Одесской области Украины, а мать родилась в польско-молдавской семье родом из украинского села Красненькое, расположенного  недалеко от Рыбницы. Родители Василия Киртоки были педагогами: отец преподавал историю, мама – русский язык и литературу. Познакомились они в селе Фалештского района, туда прошедшего войну молодого специалиста направили из Тираспольского института, а его мать работала там директором школы. Так соединились их судьбы,  после чего они решают переехать ближе к родителям мужа в село Гидерим, где семья прожила 14 лет, а отец Василия работал директором школы и председателем колхоза. 

Василий – третий, младший из детей, родился уже в Гидериме, у него две старших сестры. Детство в родительском доме, окруженном садом, на лоне природы вблизи озер и леса было активным и счастливым. В неполные 5 лет Василий настоял на том, чтобы пойти вместе со средней сестрой в школу, в нулевой класс. Учился с удовольствием, был отличником. В 1972 году семья переезжает в Молдавию, в город Страшены.

Семья 
Женат: супруга Валентина, сыновья Алексей и Владислав. Валентина возглавляет совет директоров автомобильного направления, сыновья руководят другими направлениями в группе DAAC Hermes.

Образование 
В 1974 году окончил среднюю школу в г. Страшены, был лучшим учеником в классе. В 1979 году, с лучшим результатом на специальности, окончил Одесский политехнический институт, получив квалификацию инженера-механика.

Трудовая и предпринимательская деятельность 
Трудовая биография В. Киртоки начинается в Кишиневском государственном союзном проектном институте Министерства электронной промышленности СССР. Здесь он прошёл путь от инженера до главного инженера проектов. Впоследствии был переведен на должность директора Кишиневского филиала Новосибирского Государственного проектного института Министерства радиопромышленности СССР (октябрь 1989 – апрель 1992 гг.).  

1989 г. – В. Киртока создал научно-техническую кооперативную фирму «Голубая волна», которая проектировала и строила системы очистки сточных вод от промпредприятий. В настоящее время эта компания называется DAAC Ecoplant SRL и занимается реализацией проектов в сфере экологического сельского хозяйства. 

1992 г. – становится председателем Правления акционерного общества POLIPROIECT, и генеральным директором первой в Молдове финансовой компании DAAC Invest, получившей лицензию №1 на право деятельности на рынке ценных бумаг страны. 

1994 г. – создал коммерческое акционерное общество DAAC Hermes, которое является крупнейшим в стране холдингом по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. Эта же компания реализует ряд проектов в области экологического сельского хозяйства, улучшения среды обитания человека и туризма. В период, когда в Республике Молдова проводилась массовая приватизация, создал приватизационный инвестиционный фонд DAAC Hermes, ставший впоследствии одной из крупных финансово-промышленных групп страны под названием АО DAAC Hermes Grup. 

В. А. Киртока активно и непосредственно участвовал в зарождении рыночных отношений в Республике Молдова. В группу DAAC Hermes входят более 40 хозяйствующих субъектов, объединенных общей стратегией развития. Предприятия группы действуют в различных отраслях молдавской экономики: машиностроении; производстве косметики и парфюмерии; сельском хозяйстве; продаже, ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники; хранении и обработке зерновых; торговле автомобилями и их сервисном обслуживании; информационных технологиях, недвижимость. Общий оборот группы компаний превысил в 2017 году 100 млн Евро, было создано свыше 2000 рабочих мест.

Спортивная деятельность 
В. А. Киртока – мастер спорта СССР по боксу. Победитель всесоюзных турниров в Симферополе и Ильичевске, двукратный призер Всесоюзного турнира в Киеве. С 1993 г. является бессменным президентом Федерации бокса Молдовы. Под его руководством молдавский бокс воспитал призеров олимпийских игр и чемпионатов Европы, таких как Виталий Грушак, Вячеслав Гожан (чемпион Европы), Игорь Самойленко, Александр Рышкан, Дмитрий Галагоц и др.

Общественно-политическая деятельность 
1994 г. – инициатор создания Ассоциации профессиональных участников рынка ценных бумаг, сопредседателем которой он был на протяжении всего периода ее существования. 

1997 г. – один из создателей и сопредседателей политической партии «Фурника». 

1998 – 2000 гг. – член политсовета Демократической партии. 

1997 – 2000 гг. – член Экономического совета при президенте Республики Молдова. 

2004 – 2008 гг. – член экономического совета при премьер-министре Республики Молдова. 

На протяжении многих лет Василий Киртока являлся членом  Президиума Национальной конфедерации Патроната. 

25 апреля 2015 года В. А. Киртока был официально выдвинут кандидатом на должность примара г. Кишинёва от ПКРМ. По итогам выборов В. Киртока вошел в Муниципальный совет Кишинева. В 2019 году вошел в Муниципальный совет Кишинева по спискам ПСРМ.

Филантропическая деятельность 
На протяжении многих лет, Василий Киртока и предприятия группы DAAC ведут активную благотворительную и спонсорскую деятельность, оказывая поддержку многим организациям и деятелям культуры, спорта, детским домам, школам-интернат, а также: многим нуждающимся в помощи физическим лицам.

Активный популяризатор культуры, экологии и здорового образа жизни. По инициативе Василия Киртока и его супруги Валентины издательством DAAC Hermes Pres изданы книги создателя системы экологического сельского хозяйства «Пермакультура Хольцера», известного итальянского повара Анджелы Аграти Прандж «Аппетитные макробиотические и веганские блюда на каждый день» (2016 год), книги с текстами и музыкой молдавских песен (2006, 2009 годы). В 2018 году, по инициативе Василия Киртока в Национальном театре оперы и балета состоялся концерт, в котором артисты из Республики Молдова и Украины исполнили лучшие молдавские песни 70-80-х годов 20-го столетия. Одновременно, был издан альбом из двух дисков, в который вошли 28 лучших молдавских песен советских времен в современном исполнении. Также, по инициативе Василия Киртока, на средства компании DAAC Hermes SA недалеко от молдавского села Варница создается природный парк Vio Parc Varnita, который может стать уникальным проектом не только в Молдове, но и в Европе, в целом.

Титулы и премии 

 орден Трудовой славы (2007 год);
 орден Молдавской Митрополии «Штефан чел Маре ши Сфынт» (2011 год);
 высший орден Национального Олимпийского комитета Молдовы (2014 год);
 высшая награда Республики Молдова – орден Республики (2018 год).

Примечания

Ссылки 
Персональный блог
Депутаты Муниципального совета Кишинёва
Члены Партии коммунистов Республики Молдова